Per Larsen er navnet på flere personer:

 Per Larsen (instruktør) (1920-2016) - dansk instruktør
 Per Larsen (forfatter) (født 1937) – dansk forfatter
 Per Larsen (dommer) (1940-1993) – dansk dommer
 Per Larsen (chefpolitiinspektør) (født 1945) – dansk fhv. chefpolitiinspektør
 Per Larsen (politiker) (født 1965) – dansk kommunalpolitiker